Verdugo peut faire référence à :
 Le Verdugo, rivière de Galice, en Espagne, dans la province de Pontevedra ; 
 le verdugo, épée utilisée en tauromachie destinée à donner le coup de grâce à un taureau mal estoqué ; 
 El Verdugo, une nouvelle d’Honoré de Balzac parue en 1830 et qui se déroule pendant la guerre napoléonienne d’Espagne ;
 El verdugo, titre original du film Le Bourreau, réalisé par Luis García Berlanga et sorti en 1963 ; 
 Los Verdugo, bras droit de Ramon Salazar du jeu Resident Evil 4 ;
 Phymaturus verdugo, espèce de sauriens de la famille des Liolaemidae. 

 Alex Verdugo (né en 1996), joueur mexicano-américain de baseball ;
 Elena Verdugo (1925-2017), actrice américaine ;
 Francisco Verdugo (1537-1595), militaire espagnol ; 
 Gorka Verdugo (Gorka Verdugo Marcotegui) (né en 1978), coureur cycliste espagnol ; 
 Ramón Corral Verdugo (1854-1912), homme politique mexicain ; 
 Ryan Verdugo (Ryan Louis Verdugo) (né en 1987), joueur de base-ball américain.

Voir aussi